Halowe Igrzyska Azjatyckie 2007 – druga edycja Halowych Igrzysk Azjatyckich, która odbyła się w Makau w dniach 26 października - 3 listopada 2007. W zawodach uczestniczyły 44 państwa Azji.

Obiekty sportowe 
 Macau East Asian Games Dome
 Tap Seac Multisport Pavilion
 IPM Multisport Pavilion
 Macau Olympic Aquatic Centre
 Macau Forum
 Luso-Chinesa School Pavilion
 MUST Pavilion
 Workers Sports Pavilion

Kalendarz

Dyscypliny i wyniki

Państwa uczestniczące

Tabela medalowa 

Uwaga: Kolorem niebieskim w tabeli medalowej oznaczono gospodarza igrzysk.

Przypisy

Linki zewnętrzne